Provincial Osorno puede referirse a:
Club Deportivo Provincial Osorno: Club de la ciudad de Osorno desaparecido, que jugó hasta en Primera División.
Club Deportivo Deportes Provincial Osorno: Nuevo club de Osorno, el cual fue fundado tras la desaparición del club anterior por problemas económicos, de desafiliación y de no aceptación en sus distintas asociaciones a las cuales perteneció.